Улинець — українське прізвище.

Відомі носії:
 Улинець Іван Дмитрович (*1954) — радянський футболіст, півзахисник.
 Улинець Ернест Михайлович (*1959) — український чиновник, голова Державної інспекції техногенної безпеки України.
 Улинець Олекса Михайлович (1903—?) — український коломийкар.

Українські прізвища